Астанинський швидкісний трамвай ()  — планована мережа ліній штадтбану у Астані (Казахстан).

Див. також 
 Список метрополітенів

Посилання 
 Столицу спасет трамвай
 Реалізация на проекта

Астана
Транспорт Астани
Транспорт Казахстану